Folgende russisch-orthodoxen Kirchen sind dem Heiligen Sergius von Radonesch geweiht:
 Kirche des Sergius von Radonesch (Nischni Nowgorod) (1869), Nischni Nowgorod, Russland
 Dreifaltigkeitskloster von Sergijew Possad (1340), Sergijew Possad, Russland
 Kirche des Sergius von Radonesch (Bad Kissingen) (1901), Bad Kissingen, Deutschland
 Kirche des Sergius von Radonesch zu Rogoschskaja Sloboda (1818), Moskau, Russland
 Kirche des Sergius von Radonesch (Tula) (1898), Tula, Russland

!